Шата́ловка — название населённых пунктов в России:

 Шаталовка — село в Родинском районе Алтайского края.
 Шаталовка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Шаталовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Шаталовка — деревня в Краснинском районе Липецкой области, упразднена в 1987 г.
 Шаталовка — деревня в Северном районе Оренбургской области.
 Шаталовка — деревня в Кимовском районе Тульской области.